Разжалованный (фильм, 1980) — советский художественный фильм 1980 года, режиссёр Александр Сокуров.
 Разжалованный (фильм, 2009) — российский художественный фильм 2009 года.